Шуште́р () — один из 20 шахрестанов (областей) иранской провинции Хузестан. Административный центр — город Шуштер.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Шадраван (بخش شادروان)
Население области на 2006 год составляло 182 282 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Хузестана